Seigerhütte, veraltet auch Saigerhütte, ist eine Anlage, in dem durch das Verfahren des Seigerns seit dem Mittelalter Erz zu Metall verhüttet und angereichert wurde.

Zu den Seigerhütten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zählen folgende:

 Saigerhütte Chemnitz in Sachsen
 Saigerhütte Grünthal bei Olbernhau, Sachsen
 Seigerhütte Ludwigsstadt in Franken
 Seigerhütte Stolberg im Harz in der Grafschaft Stolberg
 Seigerhütte Wernigerode im Harz in der Grafschaft Wernigerode